

Partecipanti

Legenda:
      Retrocesse in Serie A2 1987-1988

Verdetti
 HC EUR Roma: campione d'Italia.

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 1986
Sport nel 1987